Џулијет Лејк Луис (; 21. јун 1973) је америчка глумица и музичарка.

Филмографија 

|-
| rowspan="2" | 1987
|
| -{I Married Dora}-
| Кејт Фарел
|
|-
|
| -{Home Fires}-
| Мети
|
|-
| rowspan="2" | 1988
|Моја маћеха је ванземаљац
| -{My Stepmother Is an Alien}-
| Лекси
|
|-
|
| -{The Facts of Life}-
| Тери Ранкин
|
|-
| rowspan="4" | 1989
|
| -{National Lampoon's Christmas Vacation}-
| Одри Грисволд
|
|-
|
| -{Meet the Hollowheads}-
| Синди Холовид
|
|-
|
| -{The Runnin' Kind}-
| Ејми Кертис
|
|-
|
| -{The Wonder Years}-
| Долорес
|
|-
| rowspan="2" | 1990
|
| -{A Family for Joe}-
| Холи Банкстон #2
|
|-
|
| -{Too Young to Die?}-
| Аманда Су Бредли
|
|-
| rowspan="2" | 1991
| Рт страха
| -{Cape Fear}-
| Данјел Боуден
|
|-
|
| -{Crooked Hearts}-
| Кејси
|
|-
| rowspan="2" | 1992
|
| -{That Night}-
| Шерил О'Конор
|
|-
|
| -{Husbands and Wives}-
| Рејн
|
|-
| rowspan="3" | 1993
| Шта изједа Гилберта Грејпа
| -{What's Eating Gilbert Grape}-
| Беки
|
|-
|
| -{Romeo Is Bleeding}-
| Шери
|
|-
|
| -{Kalifornia}-
| Адел Корнерс
|
|-
| rowspan="2" | 1994
|
| -{Mixed Nuts}-
| Грејси Барзини
|
|-
|
| -{Natural Born Killers}-
| Малори Нокс
|
|-
| rowspan="2" | 1995
|
| -{Strange Days}-
| Фејт Џастин
|
|-
| Кошаркашки дневници
| -{The Basketball Diaries}-
| Дајани Муди
|
|-
| rowspan="2" | 1996
|
| -{The Evening Star}-
| Мелани Хортон
|
|-
|Од сумрака до свитања
| -{From Dusk till Dawn}-
| Кејт Фулер
|
|-
| 1998
|
| -{Some Girl}-
| Ејприл
|
|-
| rowspan="2" | 1999
|
| -{The Other Sister}-
| Карла Тејт
|
|-
|
| -{The 4th Floor}-
| Џејн Емрлин
|
|-
| rowspan="2" | 2000
|
| -{Room to Rent}-
| Линда
|
|-
|
| -{The Way of the Gun}-
| Робин
|
|-
| rowspan="3" | 2001
|
| -{Picture Claire}-
| Клер Бокејџ
|
|-
|
| -{My Louisiana Sky}-
| Дори Кеј
|
|-
|
| -{Gaudi Afternoon}-
| Ејприл
|
|-
| rowspan="4" | 2002
|
| -{Enough}-
| Џини
|
|-
|
| -{Armitage: Dual Matrix}-
|
|
|-
|Дарма и Грег
| -{Dharma & Greg}-
| Септембер
|
|-
|
| -{Hysterical Blindness}-
| Бет
|
|-
| rowspan="3" | 2003
|Замак Колд Крик
| -{Cold Creek Manor}-
| Руби Фергусон
|
|-
|
| -{Free for All}-
| Пола
|
|-
|
| -{Old School}-
| Хајди
|
|-
| rowspan="3" | 2004
|
| -{Renegade}-
| Марија Саливан
|
|-
|
| -{Starsky & Hutch}-
| Кити
|
|-
|
| -{Chasing Freedom}-
| Либи
|
|-
| rowspan="5" | 2005
|
| -{Daltry Calhoun}-
| Фора Флик
|
|-
|
| -{The Darwin Awards}-
| Џолин
|
|-
|
| -{Lightfield's Home Videos}-
|
|
|-
|
| -{Aurora Borealis}-
| Кејт
|
|-
|
| -{Grilled}-
| Сузан
|
|-
| 2006
|
| -{My Name Is Earl}-
| Џеси
|
|-
| 2007
|
| -{Catch and Release}-
| Морин
|
|-
| 2008
|
| -{Grand Theft Auto IV}-
| себе
| видео-игра
|-
| rowspan="2" | 2009
|
| -{Whip It!}-
| -{Iron Maven}-
|
|-
|
| -{Metropia}-
| Нина (глас)
|
|-
| rowspan="5" | 2010
|
| -{Sympathy for Delicious}-
| Ариел Ли
|
|-
| Замена
| -{The Switch}-
| Деби Епстин
|
|-
|
| -{Conviction}-
| Розана Пери
|
|-
| Кад водењак пукне
| -{Due Date}-
| Хајди
|-
|
| -{Memphis Beat}-
| Клио
|
|-
| 2011
|
| -{Hick}-
|
|-
| 2015
| Џем и Холограми
| -{Jem and the Holograms}-
| Ерика Рејмонд
|
|-
| 2019
| Кева
| -{Ma}-
| Ерика Томпсон
|
|}

Референце

Спољашње везе 

 
 Сајт групе Џулијет енд д ликс

Рођени 1973.
Људи из Лос Анђелеса
Америчке глумице
Биографије живих особа